Carmelo generalmente se refiere a:

 Carmelo, nombre dado a un convento de frailes o monjas de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo;
 Monte Carmelo, elevación montañosa en Israel conocida por haber sido habitada por los primeros ermitaños carmelitas;
 Nuestra Señora del Monte Carmelo, una de las más populares y devotadas advocaciones de la Virgen María;

Sin embargo, esa palabra también hace referencia a otros artículos:

Lugares
 Carmelo (Uruguay), ciudad de Uruguay;
 El Carmelo (Argentina), localidad de la Argentina;
 El Carmelo, barrio de la ciudad de Barcelona, Cataluña, España;
 El Carmelo (Ecuador), localidad de Ecuador;

Personas
 Carmelo (nombre), nombre propio de varón;
 Carmelo Cedrún (1930), exportero de fútbol y entrenador;
 Carmelo González (1983), futbolista español;
 Carmelo Navarro (1959), exfutbolista español;
 Carmelo Vidalín (1955), político uruguayo;
 Carmelo Anthony (1984), jugador de baloncesto estadounidense;
 Karmelo C. Iribarren, poeta español;
 Karmelo Landa, político español;

Además
 Carmelo (obra de teatro), de Juan José Alonso Millán;
 Carmelo, nombre vulgar del ave Sturnella magna.